Клещи:
 Клещи́ — членистоногие животные класса паукообразных.
 Кле́щи — инструмент.
 Кле́щи токоизмерительные (клещи Дитца) — токоизмерительный прибор.
 «Кле́щи» — жаргонное название охвата — вида манёвра в военном деле.
 «Клещи́» — фильм ужасов, США, 1993.

Топоним

Белоруссия 
  — деревня, Сочивковский сельсовет, Ивановский район, Брестская область.
 Клещи — деревня, Тевельский сельсовет, Кобринский район, Брестская область.

См. также 
 Клещ — музыкальная группа.
  ().